Die Gerry Weber Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 15. Juni 2014 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der das Turnier erneut gewinnen konnte und damit seinen siebten Triumph in Halle feierte. Im Doppel waren Santiago González und Scott Lipsky die Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Gerry Weber Open 2014 fand am 7. und 8. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Gerry Weber Open 2014 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Halle (Westf.)